Приморац:
 Приморац, Боро (род. 1954) — югославский и боснийский футболист, защитник.
 Приморац, Зоран (род. 1969) — югославский и хорватский игрок в настольный теннис.
 «Приморац» — ватерпольный клуб из Котора (Черногория).
  — футбольный клуб из Стобреца (Хорватия).